Die Primeira Divisão 1952/53 war die 19. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 28. September 1952 und endete am 26. April 1953.

Den Meistertitel sicherte sich zum achten Mal Sporting Lissabon.

Teilnehmer 

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1952-53 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1952/53